Toto je seznam obcí v departementu Haut-Rhin ve Francii, jichž je celkem 377:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Haut-Rhin